Список событий в авиации в 1993 году:

События 
 16 февраля — первый полёт пожарного самолёта Ан-32П
 6 апреля — первый полёт российского пассажирского широкофюзеляжного самолёта для авиалиний средней и большой протяжённости Ил-96МО, прототипа Ил-96Т и Ил-96М.
 24 декабря — первый полёт учебно-тренировочного двухместного самолёта Як-54.
 26 декабря — первый полёт лёгкого многоцелевого самолёта Як-58.
 28 декабря — первый полёт многоцелевого транспортного легкомоторного самолёта СМ-92 Финист.

Авиакатастрофы 
 28 августа — катастрофа Як-40 в Хороге, 82 погибших.

Персоны

Скончались 
 24 февраля — Алексеев, Семён Михайлович, советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1961).
 28 апреля — Валентина Степановна Гризодубова, советская лётчица, участница одного из рекордных перелётов, участница Великой Отечественной войны, одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза, Герой Социалистического Труда.
 30 сентября — Яков Ильич Верников, Герой Советского Союза (18 ноября 1944), заслуженный лётчик-испытатель СССР (20 сентября 1960), заслуженный мастер спорта СССР (1975), генерал-майор авиации (1971).
 29 ноября — Грушин, Пётр Дмитриевич, советский и российский учёный, авиаконструктор и конструктор в области ракетной техники, академик АН СССР (1966). Член ЦК КПСС (1966—1986).

Без точной даты 
 Кербер, Леонид Львович, крупный специалист в области авиационного оборудования. Доктор технических наук, заместитель Генерального конструктора.

См. также